Het ATP-toernooi van Montpellier 2019 (met de officiële naam Open Sud de France 2019) werd van 4 tot en met 10 februari 2019 gespeeld in de Franse stad Montpellier. Er werd gespeeld op de overdekte hardcourtbanen van de Park&Suites Arena.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

Montpellier
Montpellier 2019